Прудовица:

 Прудовица — деревня, Слободской район, Кировская область, Россия

 Прудовица — железнодорожная платформа ведомственной Монзенской железной дороги. 

 Прудовица — река в России, протекает в Кировской области, Республике Коми. 
 Прудовица — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.